Hoornse Meer, een wijk in de stad Groningen
Hoornsemeer (meer), het recreatiemeer waarnaar deze wijk is genoemd